De familie de Couterau - de Coutard - Cautaerts -  Frénais de Coutard - Cautaerts de Steenbrugghe - Cautaert, is een oud-Waals Adellijk geslacht van Franse oorsprong, afstammend van Jakemin (Jean) Ridder (adel) d'Enghien de Couttereau. Alle familieleden zijn rechtstreekse afstammelingen van de Heren van Edingen alsook van de Heren van Wedergrate (omgeving Ninove). De familie behoort tot de Franse adel en voert in Frankrijk nog altijd de titel van graaf, overdraagbaar op de eerstgeboren zoon. De andere leden uit het huis dragen de titel Baron of Barones. Door huwelijken werd de familie de toestemming gegeven om de familienaam uit te breiden tot de Frénais de Coutard.

In Vlaanderen verloor ze stilaan haar Franse karakter, dit was vooral door de vele oorlogen. Ten tijde van Filips II van Spanje, steunde de familie getrouw de koning. Maar dit was tegen de wil van de Vlamingen en Brabanders. Als de familie hier een deftig onderkomen wilde hebben en als heren werden aanzien moesten ze de taal van het volk spreken alsook hun naam veranderen en vernederlandsen. Anders konden ze terug naar Frankrijk keren. Maar de liefde en het geloof besliste dat de familie al haar waarden en privileges achter moest laten en haar familienaam veranderde. Dit werd door de koning niet in dank afgenomen en hij besliste om de adeldom op te heffen voor de familieleden in het toenmalige graafschap Vlaanderen. Dit werd in 1848 door koning Leopold I van België in ere hersteld.

De familie heeft haar wortels tot de in de 11e eeuw, de Heren van Edingen. Door huwelijken komen in de stamboom vooraanstaande families als De Croÿ-Solre en De Croÿ-Roeulx, De Ligne (geslacht) en De Merode (geslacht) voor.

Door oorlogen en politieke situaties werd de naam de Coutereau vernederlandst naar Cautarts. De familie is bouwheer van verschillende kastelen in de buurt van Edingen, alsook het Kasteel van Westmalle, dat tot lange tijd in handen van de familie was en in 1695 verkocht werd.

Betekenis 
De familienaam Cautaerts is in de eerste plaats een plaatsnaam, in tegenstelling tot wat sommige woordenboeken beweren. De familienaam is afkomstig van het dorpje Cauterets, in Zuid-Frankrijk. Cauterets is gelegen in de Pyreneeën tussen Lourdes en de grens met Spanje (tussen Pamplona en Andorra). In Cauterets ligt ook het ontstaan van de familie. De familienaam is doorheen de geschiedenis altijd Frans getint geweest. Zo ook in de 11e en 12e eeuw, tijdens de Spaanse Inquisitie en tijdens de trek naar de Lage landen. Pas nadien kreeg de familienaam een Nederlands karakter.
Volgens verschillende woordenboeken zouden er nog enkele betekenissen bestaan voor de familienaam. Cautaerts lijkt een echte Nederlandse familienaam. In werkelijkheid bestaat deze Nederlandse nog niet zo lang. Het is een Franse naam, afkomstig van het Franse Coutard. Coutard of Coutereau is een afleiding van "cotte", wat herenrok of wapenrok betekent. Een tweede betekenis van deze familienaam is het Middelnederlands "cauter" of "kouter". Dit is afkomstig uit het Latijn "cultura", wat akker of bebouwd land betekent.

Oorsprong 
De oorsprong van de familie gaat terug tot Karel de Grote. Alle afstammelingen zowel in Frankrijk en ook het huidige België zijn hiervan rechtstreekse afstammelingen. In 1338 in een oorkonde ridder Jakemin (Jean)  Coutard vermeld. In de oorkonde staat achter de naam van ridder Jean Coutard de stad Nijvel vermeld. Waarschijnlijk zou in deze Waalse stad Nijvel (Nivelles) het ontstaan liggen van deze familie.

Wapenschild 
De familie d'Enghien de Coutereau had al een familiewapen, dat dateert uit de periode (1337-1453). Ook werd toen de Huisorde de Coutereau ingericht. De familie gaf deze erkenning aan mensen die ten diensten stonden van de familie. Alle familieleden dragen tot op de dag van vandaag het Grootlint met het medaillon van de huisorde. De Grootmeester van de huisorde is het hoofd van de familie. Het lint bestaat uit twee kleuren (rood en wit), verwijzend naar de kleuren van het familiewapen. De medaille kan in samenspraak door de familieraad toegekend worden aan personen die een bijzondere dienst verleend hebben aan de familie.

Sinds de 19e eeuw is de familie Cautaerts terug in het bezit van een familiewapen. De kleuren van het familiewapen zijn keel (rood, wat staat voor moed en opoffering) en zilver (metaal, wat staat voor trouw).
De wapenspreuk "Atis et Sapientia", betekent: "Eerbied en Wijsheid".

Op 1 november 2021 werd in de Sint-Appoloniakerk te Ledeberg (Roosdaal) de vlag met het familiewapen gewijd door de pastoor van Roosdaal. Dit gebeurde met de goedkeuring en zegen van aartsbisschop Jozef De Kesel, aartsbisschop van België.

Wapenschild van Graaf de Coutarts (Wapenbrief 1800)

Handtekening van de Graaf 

Handtekening Baron Coutard

Verspreiding van de familienaam 
Het is geen familienaam die veel voorkomt in België. In 1998 droegen maar 211 personen in België de familienaam. Opvallend is wel dat er 2 grote gebieden in België zijn waar de naam voorkomt. De meeste leden wonen in het Pajottenland (omgeving Roosdaal) - Denderstreek (Aalst-Ninove) een ander gebied waar de familienaam veel voorkomt, is door huwelijk is het Duitstalig gebied in België (Eupen - Sankt Vith). Alle personen stammend uit deze familie hebben dezelfde voorvader.

Stamboom 
Ansiaul d'Enghien de Coutereau ca 1030, ridder, Heer van Edingen Lijst van heren van Edingen
Englebert I d'Enghien de Coutereau 1065, ridder, Heer van Edingen
Englebert II d'Enghien de Coutereau 1090, ridder, Heer van Edingen
Hugues d'Enghien de Coutereau 1120-1190, ridder, Heer van Edingen
Englebert III d'Enghien de Coutereau 1140-1205 , ridder, Heer van Edingen x Elisabeth De Trazegnies
Siger I d'Enghien de Coutereau ca 1185-1253, ridder, Heer van Edingen
Gauthier I d'Enghien de Coutereau ca 1210-1271, ridder, Heer van Edingen
Gauthier II d'Enghien de Coutereau 1267-1309, ridder, Heer van Edingen
Gauthier III d'Enghien de Coutereau 1302-1345
Jean (Jakemijn) d'Enghien de Coutereau †1380
Engelbertus d'Enghien de Coutereau ca 1360-1415
Jean d'Enghien de Coutereau ca 1400-1478
Louis d'Enghien de Coutereau ca 1432-1503
Pierre d'Enghien de Cautereau ca 1469-1540
Jean d'Enghien de Cautaert ca 1495-1554
Philippe Cautaert, geboren 1524- 1577
Henri Cautaert. Hij trouwde met Cathelijne Meganckx (buitenpoorters van de stad Geraardsbergen)
Josse I Cautaert, geboren rond 1595 - 1673. Hij trouwde met Cathérine van Bonte (dochter uit het geslacht van de Heren van Kortenberg)
Philip Cautaerts de Steenbrugghe
Adrien Cautaert 1626 - 1662. Hij trouwde met Petronille Cardoen, grootgrondbezitters te Meerbeke (Ninove)
Henri Cautaert 1664 - 1725. Hij trouwde met Marie de Leytens d'Idderghem, schepen en burgemeester
Jean Cautaert 1699 - 1743. Hij trouwde met Anne de Beeckman
Jean-Baptist Cautaerts 1737 - 1779. Hij trouwde met Anne Marie Grijseels, pachter, rentenier te Okegem
Pierre Joseph Cautaerts 1774 - 1845. Hij trouwde met Josine Philippine Josine Appelmans, eerste Cautaerts te Pamel
Josse Henri Marie Joseph Cautaerts 1810 - 1895. Hij trouwde met Marie Elisabeth Hemmerijckx

                
 
François Joseph Cautaerts 1853 - 1935.  Commandeur in de Kroonorde. Eigenaar van het Nevelsborrebos te Pamel.  Trouwde met Marie-Cathérine de Houtem Baronie Houtem (via een voorouder is deze familie verwant met Paola Ruffo di Calabria en de familie Van Cauwelaert, De Bethune)
Josephus Desiderius Cautaerts 1888 - 1962. Hij trouwde met Clémentine Bornauw, laatste kerkbaljuw "suisse" in de Sint-Gaugericuskerk (Pamel) 
Frans Cautaerts (1909-2000)
Clément Cautaerts (1911-1995) x Germaine van Belle
Marie Cautaerts (1915-2005) x Albert Joseph de Medts (1917-1976)
Hyppoliet Cautaerts (1923-1998) x Julie Hélène Verpaelst (1920-2006)
Frieda Berlindis Cautaerts
Lydia Clémentine Lucienne Cautaerts
Etienne Albert Cautaerts (1951-2009) x Yvette Alice Geldhof
Anja Maria Cautaerts x Jos Willems
Philip Cautaerts x Nancy Devogel
Robbe Cautaerts
Marc Cautaerts x Christina Marcellina Renders, verwantschap met de families Van den Bosch (Belgisch adelsgeslacht), De Liedekerke
Koenraad Hyppoliet Marie Désiré Joseph Cautaerts, Kerkbaljuw "suisse" te Meerbeke (Ninove), Okegem en Aarschot
Ann Cautaerts
Joseph Benedictus Cautaerts 1889 - 1973. Hij trouwde met Maria Joanna Valckenier
Marie Celine Cautaerts 1890 - 1961. Zij trouwde met Henri Barbé
Marie Celestine Cautaerts 1891 - 1988, ongehuwd
Carolus Ludovicus Cautaerts 1893 - 1970. Hij trouwde met Maria Jules Laureyssen (tak uit Antwerpen)
Frans Cautaerts (1925-2004) x Angela Van der Kelen
Leo Cautaerts (1951) x Edith Warnez
Paul Cautaerts (1952) x Eveline Vets
Marie Julie Cautaerts 1894 - 1983, ongehuwd
Marie Victoire Cautaerts 1896 - 1896 
Marie Victoire Cautaerts 1897 - 1897 
Hortense Marie Clémentine Angeline Cautaerts 1898 - 1970. Zij trouwde met Jonkheer Victor Mertens de Wilmars 
Jean Baptist Cautaerts 1899. Hij trouwde met mdm van der Stockt
Pierre Cautaerts, geestelijke onder de naam Boudewijn
Bertha Eugenie Cautaerts 1902 - 1992. Zij trouwde met Renaat van der Stockt
Remi Cautaerts 1904 - 1999. Hij trouwde met Celine Meulemans (tak uit Aalst-Gijzegem)
Rosa Cautaerts
Frans Cautaerts x Renée Haelterman
Alphonse Joseph Cautaerts 1906 - 1997. Hij trouwde met Clémence Segers (tak uit Brussel)
François Cautaerts
Roger Cautaerts x Ghislaine Rodenbach 
Victor Cautaerts 1908 - 1982. Hij trouwde met Ludovica De Boitselier (1910 - 1989)
Georges Cautaerts - Louisa Guldemont
Hugo Cautaerts / Patrick Cautaerts - Pascale Courtoy
Chiara Cautaerts / Sven Cautaerts
Justin Cautaerts / Chloe Cautaerts

Trivia
Charlotte Robertine Coutard, dochter van Gui Pierre Coutard (Ridder in de orde van Saint-Louis), trouwde op 30 oktober 1800 met Pierre Charles Graaf de Moreton de Chabrillan (1771-1817). Zij kregen twee zonen Charles, graaf de Charbillan (1796-1883) en Adelbert Joseph (1801-1801). Hun oudste zoon trouwde met Honorine de la Tour du Pin la Charce, dochter van René, markies de la Tour du Pin la Charce en van Honorine Grimaldi (prinses van Monaco). Uit het huwelijk van Charles en Honorine Grimaldi werden twee zonen geboren: Hyppoliet Camille (1828-1900), trouwde later met Anne Françoise de Cröy en Louis Robert werd ridder in het legioen van eer (1832-1892).
In Frankrijk is de familienaam Coutard meer verspreid, vooral rondom Parijs.
Henri Cautaerts werd gewond door een kogel in de linkerschouder op 23 september 1830. Hij vocht mee tijdens de Belgische revolutie van 1830. Het incident vond plaats op het Koningsplein te Brussel. Later kreeg hij de medaille van het vuurkruis uit handen van koning Leopold I.

Aanverwante families 
 Appelmans
 Beeckmans de West-Meerbeeck
 Bornauw
 Brepols
 De Bethune
 De Ligne 
 de Croÿ
 De Liedekerke
 de Leytens d'Idderghem
 de Groux
 De Merode 
 de Moreton de Chabrillan
 de Plotho d'Ingelmunster
 De Trazegnies
 Frénais de Coutard
 Hemmerijckx
 Mertens de Wilmars
 Ruffo di Calabria
 van Bonte
 van Cauteren
 Van Cauwelaert 
 de Houtem (Baronie Houtem))

Bekende personen met de familienaam Cautaerts, Coutard 
Josephus Desiderius Cautaerts, de laatste Kerkbaljuw van Pamel (deelgemeente van Roosdaal)
François Cautaerts, Belgisch schilder
Louis François Coutard, Graaf, Luitenant-Generaal in het leger van Napoleon
Petrus Josephus Cautaerts, gemeenteraadslid te Pamel, voorzitter V.O.S en voorzitter Pamelse oud-strijders
Koenraad Hyppoliet Marie Désiré Joseph Cautaerts, Kerkbaljuw "suisse" in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Aarschot) en de Sint-Pieterskerk te Meerbeke (Ninove)

Externe links
 Website van het geslacht Cautaerts

Belgische familie